Кантен — французский топоним. Может означать:
 Кантен (мыс) — мыс в Марокко.
  — коммуна округа Дуэ.

См. также